«Али́са в Стране́ чуде́с» — советский трёхсерийный рисованный мультипликационный фильм-сказка режиссёра Ефрема Пружанского, снятый в 1981 году по мотивам одноимённой сказки английского писателя Льюиса Кэрролла на киностудии «Киевнаучфильм» (УССР) по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию.

Сюжет 
Мультфильм является экранизацией не конкретно оригинальной книги Льюиса Кэрролла, а первой редакции его перевода, осуществлённого Ниной Демуровой (которая выступила консультантом фильма) в 1967 году. Сюжет существенно укорочен, но в то же время использует очень много прямых цитат из книги.

Девочка Алиса, сидя на берегу реки Темзы, читает книгу. Затем она через кроличью нору попадает в Страну чудес, где с ней происходят волшебные превращения и где она знакомится со странными существами: Чеширским Котом, Мартовским Зайцем и другими.

Отличия от книги 
 Отсутствуют многочисленные сцены и такие персонажи, как Мышь, Додо, ящерка Билль, Кухарка, младенец-поросёнок и другие.
 В мультфильме Алиса, сидя на берегу реки Темзы, читает книгу. В первоисточнике это делает её старшая сестра, которая в мультфильме не появляется.
 В книге Белый Кролик изображён в жилете, на котором карман для часов, а в фильме — в камзоле.
 В фильме садовники красят красные розы в белый цвет, а в книге наоборот.
 Черепаха Квази и Грифон появляются только в эпизоде с игрой в крокет, но не произносят ни слова.
 В книге судьёй был Червонный Король, которого в мультфильме нет, в то время как роль судьи выполняет Лещ.

Создатели 
 Автор сценария — Евгений Загданский
 Текст песен — Вадима Левина
 Консультант — Нина Демурова
 Режиссёр — Ефрем Пружанский
 Художники-постановщики:
 Ирина Смирнова
 Генрих Уманский
 Оператор — Александр Мухин
 Композитор — Евгений Птичкин
 Звукооператор — Израиль Мойжес
 Художники-мультипликаторы:
 Наталья Марченкова, Нина Чурилова
  Адольф Педан, Михаил Титов
 В фильме использована музыка Отторино Респиги и Луиджи Боккерини (в том числе и менуэт). Также использована музыка польского композитора Анджея Кожиньского (из саундтрека к фильму Анджея Вайды «Человек из мрамора») в исполнении электронной группы «ARP Life» (Польша) (в титрах не указана)
 Редактор — Светлана Куценко
 Директор картины — Елена Дубенко

Роли озвучивали 
 Марина Неёлова — Алиса / исполнение песни
 Ростислав Плятт — текст от автора
 Вячеслав Невинный — Белый Кролик (1 и 3 серии)
 Татьяна Васильева — Червонная Королева (2 и 3 серии)
 Рина Зелёная — Герцогиня (3 серия)
 Александр Бурмистров — Болванщик (2 и 3 серии)
 Евгений Паперный — Червонный Валет (3 серия)
 Георгий Кишко — Мартовский Заяц (2 и 3 серии)
 Александр Ширвиндт — Чеширский Кот (2 серия)
 Мальвина Швидлер — Гусеница (2 серия)
 Людмила Игнатенко — мышь Соня (2 серия)

Продолжение 
В 1982 году режиссёр Ефрем Пружанский экранизировал и вторую книгу Льюиса Кэрролла об Алисе, сняв мультфильм «Алиса в Зазеркалье».

Награды 
 1984 — мультфильмы «Алиса в Стране чудес» (1981) и «Алиса в Зазеркалье» (1982) советского режиссёра Ефрема Пружанского получили на Лондонском кинофестивале награду «За лучшую экранизацию Льюиса Кэрролла иностранным режиссёром».

См. также 
 «Алиса в Зазеркалье»
 История русской мультипликации

Примечания

Ссылки 
 ВИДЕО. «Алиса в Стране чудес» (СССР, «Киевнаучфильм», 1981 год, все три серии подряд). Мультфильм по мотивам одноимённой сказки Льюиса Кэрролла. // youtube.com (пользователь — «Русские мультфильмы»; опубликовано 4 марта 2021 года). Дата обращения: 26 января 2022.
 Дарья Печорина. «Алиса в Стране чудес — психоделический Wonderland». // web.archive.org (архивная копия от 27 марта 2007 года страницы сайта nashfilm.ru)
 Мультфильм «Алиса в Стране чудес» (СССР, «Киевнаучфильм», 1981 год). Информация о фильме. Сайт «Аниматор.ру» // animator.ru. Дата обращения: 26 января 2022.
 Мария Василевская. ВИДЕО. Программа «Календарь. Мультподробности». Как снимали советскую «Алису в стране чудес». — В советском мультфильме «Алиса в стране чудес» нарушено много законов жанра. Художники сделали своих героев отличными от всех других версий. Интернет-портал «Общественное телевидение России» // otr-online.ru (26 сентября 2021 года). Дата обращения: 26 января 2022.

Экранизации «Алисы в Стране чудес»
Мультфильмы о говорящих животных
Мультсериалы студии «Киевнаучфильм»
Рисованные мультфильмы СССР 1981 года
Мультсериалы СССР